Municipio de Lamar puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Lamar (condado de Clinton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Lamar (condado de Barton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barton.
 Municipio de Lamar (condado de Yell, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Yell.
 Municipio de Lamar (condado de Madison, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Madison.